Pot referir-se a:
 Dosi diària definida
 Diclorodifenildicloroetà